Az 1974–1975-ös német labdarúgó-bajnokság első osztályának – avagy hivatalos nevén: Fußball-Bundesliga – küzdelmei 12. alkalommal kerültek kiírásra. A szezon 1974. augusztus 24-én kezdődött. Az utolsó mérkőzéseket 1975. június 14-én rendezték. A címvédő a Bayern München volt és a bajnok a Borussia Mönchengladbach lett.

Tabella

Góllövőlista

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 Az 1974–1975-ös szezon a DFB.de-n  

Német labdarúgó-bajnokságok
nyugatnémet 1
nyugatnémet 1